Пэдурару () — румынская фамилия.

Известные носители 
 Пэдурару, Анжела (1938—1995) — молдавская певица, заслуженная артистка Молдавской ССР.
 Пэдурару, Ион Кириллович (род. 1946) — молдавский священнослужитель, православный епископ.
 Пэдурару, Мария (род. 1970) — румынская гребчиха.
 Пэдурару, Симона (род. 1981) — румынская пловчиха.